El apellido Decker puede hacer referencia a:

Personas 
 Brooklyn Decker (1987-), también conocida como Brooklyn Danielle Decker, modelo y actriz estadounidense.
 Eric Decker (1987-), también conocido como Eric Thomas Decker, deportista estadounidense, jugador profesional de fútbol americano, que juega en la posición de wide receiver, y que actualmente milita en los Tennessee Titans de la National Football League (NFL).
 Franz-Paul Decker (1923-2014), director de orquesta germano-canadiense.
 Gunnar Decker (1965-), periodista y escritor alemán.
 Karl von Decker (1784-1844), militar, táctico, y escritor alemán.
 Mary Decker-Slaney (1958-), atleta estadounidense, especializada en las pruebas de atletismo de 1500 m y 3000 m.
 Rodolfo Decker (1920-), abogado y político argentino, que fue diputado nacional durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón.
 Willy Decker (1950-), director de escena alemán, conocido particularmente por sus producciones de ópera.